Джоан де Люси (; 1366 — 30 сентября 1369) — английская аристократка, 4-я баронесса Люси в своём праве (suo jure) с 1368 года. Была единственным ребёнком Энтони де Люси, 3-го барона Люси. В двухлетнем возрасте формально унаследовала семейные владения, располагавшиеся главным образом в Нортумберленде и Камберленде на севере Англии, и титул, но умерла спустя всего год. Её наследницей стала тётка — Матильда де Люси.

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Люси
Бароны Англии XIV века
Баронессы Англии в своём праве
Люси (род)